Демократски савез може бити:

 Демократски савез (Црна Гора), политичка странка у Црној Гори
 Демократски савез (Република Српска), политичка странка у Републици Српској
 Демократски савез Срба, политичка странка у Хрватској
 Демократски савез Хрвата у Војводини, политичка странка у Србији
 Демократски народни савез, политичка странка у Републици Српској
 Хрватски демократски савез Славоније и Барање, политичка странка у Хрватској
 Демократски савез Јужних Словена, мањинска организација Јужних Словена у Мађарској

Види још
 Демократска странка (вишезначна одредница)
 Демократска алтернатива (вишезначна одредница)